А́ллан Си́монсен:
 Симонсен, Аллан (род. 1952) — датский футболист, нападающий.
 Симонсен, Аллан (1978—2013) — датский автогонщик.